Olmillos hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas 
 Olmillos de Muñó, municipio de la provincia de Burgos;
 Olmillos de Sasamón, localidad del municipio de Sasamón, provincia de Burgos;
 Olmillos (Murcia), localidad del municipio de Lorca, provincia de Murcia;
 Valdeolmillos, municipio de la provincia de Palencia;
 Los Olmillos, localidad del municipio de Villamuriel de Cerrato, provincia de Palencia;
 Olmillos (Salamanca), localidad del municipio de Juzbado, provincia de Salamanca;
 Olmillos (Soria), localidad del municipio de San Esteban de Gormaz, provincia de Soria;
 Olmillos de Valverde, localidad del municipio de Burganes de Valverde, provincia de Zamora;
 Olmillos de Castro, municipio de la provincia de Zamora.

Además
Castillo de Olmillos de Sasamón.